Ibiza (Eivissa en catalán) hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Ibiza, isla perteneciente a la comunidad autónoma de Islas Baleares.
 Ibiza (ciudad), capital de la isla de Ibiza.
 Estación de Ibiza del Metro de Madrid.

Administración
 Consejo Insular de Ibiza, desde 2007.
 Consejo Insular de Ibiza y Formentera, desapareció en 2007.

Además
 SEAT Ibiza, modelo de automóvil de la marca española SEAT.
 Unión Deportiva Ibiza-Eivissa (1950-2010), club de fútbol desaparecido.
 Unión Deportiva Ibiza-Eivissa, club de fútbol de la Segunda División B de España.
 Ibiza Global TV, canal de televisión.